Калинино — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Лющикская волость.

Расположена в 4 км (или в 9 км по дорогам) к северо-востоку от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 30 жителей (2000 год).

До 2005 года входила в состав Бежаницкой волости

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района